Het seizoen 1997/98 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 24 augustus 1997, de laatste speelronde was op 21 mei 1998. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was AFC '34, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Resultaten 
</div>

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1997/98